Жан-Пиер Жарие () е френски автомобилен състезател, пилот от Формула 2, Формула 1 и др.

Кратка биография

Ранни години 
Роден е в Шарентан-льо-Понт, близо до Париж, Франция. След впечатляващи резултати във „Формула Франция“, Жарие се премества във френската Формула 3, завършвайки 3-ти в крайното класиране през 1970 г., преди да премине в Европейски шампионат Формула 2 през 1971 година, с болид на „Shell Arnold“. През следващата година се представя сравнително слабо, печелейки две 3-ти места, като дебютира в стартовете за Голямата награда на Италия, зад волана на Марч. Поради тежки финансови проблеми екипа отпада от надпреварите в средата на 1972 година.

Състезава се във Формула 2 с „Марч Формула 2“, като му е даден шанс да тества с болид от Формула 1. жарие предизвиква фурор във формула 2, печелейки безапелационно титлата с осем спечелени победи през сезона.

Във „Формула 1“ 
През 1974 г., се концентрира върху представянето си във Формула 1, подписвайки с тима на Шедоу, като втори пилот. На плещите му се стоварва отговорността да бъде първи пилот, след трагичната смърт на съотборника му Питър Ревсън, завършва 3-ти в Голямата награда на Монако и заема 14-о място в общото класиране за Световния шампионат.

През 1975 г. печели първия си пол позишън в състезанието за Голямата награда на Аржентина. Той повтаря подвига в Голямата награда на Бразилия, а след това доминира в състезанието, докато екипа се проваля при изчисляването на времето в което Жарие да влезе в бокса, като в крайна сметка горивото му свършва и той отпада от състезанието. Преследван е от лош късмет и слаба техника през целия сезон. Единствените му точки идват от спечеленото 4-то място в съкратеното състезание за Голямата награда на Испания.

В третата си година (1976), в която пилотира за Шудоу, Жарие се нарежда трети на старта и печели НБО в първото състезание за сезона в Бразилия, преди да се завърти на пистата и да отпадне, поради разлято от болида на Джеймс Хънт двигателно масло. през целия сезон Жарие е преследван от технически неизправности в машината.

В края на 1976 година подписва договор с новосъздадения тим АТС. През сезон |1977 печели точки още в първото си състезание. през годината се състезава и в други автомобилни състезания. Печели две състезания с Алфа Ромео T33, в екип с италианския пилот Артуро Мерцарио, завършва трети в крайното класиране в 24-те часа на Льо Ман с кола „Мираж“.

Неговата втора година в АТС (Световен шампионат на Формула 1 (1978)|1978) е пълен провал, и той е уволнен от собственика Ханс Гюнтер Шмит, след като не успява да се квалифицира в състезанието за Голямата награда на Монако. Има шанс да се завърне в тима за Голямата награда на Германия, но поради спорове с Шмит, завръщането се проваля. В края на сезона подписва договор с екипа на Лотус, където заема мястото на трагично загиналия на Монца шведски пилот Рони Петерсон. Постига НБО в състезанието за Голямата награда на САЩ, но отпада поради теч на гориво. Доминира в състезанието за Голямата награда на Канада, но отново отпада, този път поради теч на масло.

Тези му резултати не оставят незабелязани и той е привлечен в екипа на Кен Тирел. Редовно печели точки в двете години, прекарани в екипа на Тирел, като най-добри резултати са 3-тото място в ЮАР 1979 и на Силвърстоун, в състезанието за Голямата награда на Великобритания 1979.

В началото на 1981 година временно кара за екипа на Лижие, в две състезания, където замества контузения титулярен пилот Жан-Пиер Жабуйе. В средата на сезона сяда в болид на Озела, карайки до края на сезона за скромния тим.

Със Озела се състезава през сезон 1982, като Жарие осигурява най-доброто класиране за отбора в историята му, завършвайки 4-ти в Голямата награда на Сан Марино (което е бойкотирано от по-голямата част от британските отбори). Екипа рухва морално, поради гибелта на пилота Рикардо Палети, който загива нелепо в състезанието за Голямата награда на Канада, но жарие се опитва да се престави добре до края на сезона.

Край на кариерата 
През следващата година изкарва пълен сезон с тима на Лижие, но след доброто начало, в старта за Голямата награда на САЩ, в Лонг Бийч, приключило със сблъсък с Кеке Розберг, той изглежда губи надежда, и завършва сезона без точки. След края на сезона обявява приключването на своята състезателна кариера.

Изкушен е да се завърне в мотоспорта през 1994 година, когато кара в „Порше Суперкъп“. Състезава се във френския „GT“ шампионат, като става шампион през 1998 и 1999 година.

Кино 
Участва като каскадьор (управлява един от автомобилите в зрелищно преследване), във филма на режисьора Джон Франкенхаймър – „Ронин“, с участието на звезди като Робърт де Ниро и Жан Рено.

Резултати от Формула 1 

§ STP се отказа като главен спонсор след 1973 Голяма награда на Франция.
† За ГП на Германия и Австрия Шадоу бе спонсориран от Вилигер Зохе Табатип която е цигарена компания.
‡ Кенди спонсорира на Тирел от 1979 Голяма награда на Белгия.

Хора от Ил дьо Франс
Френски пилоти от Формула 1
Френски каскадьори